Андрусышин — украинская фамилия. Известные носители:
 Андрусышин, Константин (1907—1983) — канадский славист, языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель.
 Андрусышин, Богдан Иванович — украинский историк, археограф.